Carl Herslow kan syfta på:

* Carl Herslow (1836–1933), svensk tidningsman och politiker
 Carl Herslow (1877–1965), svensk militär och affärsman
 Carl Herslow (1911–1976), svensk godsägare
 Carl P. Herslow (född 1943), svensk kommunpolitiker, grundare av Skånepartiet